Натуральне число 59
 59 рік до нашої ери
 59 рік нашої ери